Лос Месонес има више значења:

 Лос Месонес (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Месонес (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику